Ники́та Попо́в: Попов, Никита Анатольевич (род. 1927) — российский учёный, физик-теоретик, разработчик ядерных зарядов, лауреат Сталинской премии.
 Попов, Никита Дмитриевич — футболист 1999 г.р.
 Попов, Никита Евгеньевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Попов, Никита Иванович (1720—1782) — российский астроном.
 Попов, Никита Саввич (1763—1834) — русский писатель и географ, издатель первого в России географо-экономического описания Пермской губернии..